Seconde bataille de Sebha (2011)
 Bataille de Sebha (2012)
 Bataille de Sebha (2014)